Hugh McDowell (31 de julho de 1953, Hampstead, Londres) (6 de novembro de 2018) foi um violoncelista britânico que tocou na banda Electric Light Orchestra.

Carreira 
Hugh McDowell começou a tocar violoncelo com a idade de quatro anos e meio e 10 anos de idade ele ganhou uma bolsa para a Yehudi Menhuin School of Music. Mais tarde ele foi para Kingsway College of Further Education, o Royal College of Music e Guildhall School of Music. Em seguida, ele tocou com várias outras orquestras, até que ele foi persuadido por Wilf Gibson para integrar na  Electric Light Orchestra no violoncelo.

McDowell realizou com o primeiro show da ELO em 1972, enquanto tinha apenas 19 anos, mas deixou com Roy Wood para realizar com o grupo Wizzard . Ele retornou à ELO em 1973, substituindo Colin Walker e acrescentando muito carisma ao ato de viver. Ele permaneceu com o grupo até Jeff Lynne o demitir. Ele retornou brevemente para tocar ao vivo com a Electric Light Orchestra Part II em 1991.

Em 1980, ele tocou no álbum Gift Wrapped com seu antigo colega violoncelista da banda ELO Melvyn Gale , que tinha fundado o grupo Wilson Gale & Co. . No outono de 1980, ele começou a ensinar-tempo parcial no departamento de tecnologia instrumento musical de uma Escola Superior da Educação de Londres, o London College of Furniture, agora faz parte da Universidade Guildhall. Ele conduziu uma orquestra de crianças e de outras orquestras em diversas escolas de Londres.

Ele se juntou ao 20th Century grupos de câmara, George W. Welch, Harmonie Band e Quorum com quem excursionou em todo o mundo. Cada agora e então o quarteto Quorum realizam shows de música clássica. Em 1995 ele se juntou ao grupo de música contemporânea do Cornelius Cardew Ensemble.

Por um curto período de tempo que era um membro da Radio Stars por volta de 1982, gravou o single "My Mother Said" com a banda.

Mais recentemente trabalhou com 'Apple Simon' no álbum River to the sea, em 2005.

Ele está envolvido com a programação de computadores e publicou um programa de computador para compor música em 1992, que é  chamado de "Fractal Music Composer". Ele desenvolveu um conjunto de quatro programas; Mandelbrot Set composer, Julia Set Composer, Mandelbrot Zoom e Play Midi.

McDowell também é compositor, arranjador, maestro e professor. Ao longo de sua carreira, de membro do grupo ELO, através de suas apresentações como solista e transmissões para conjuntos 20 a C. violoncelista principal da Orquestra de Câmara do Festival Europeu, o seu interesse e domínio em uma ampla gama de estilos musicais também levou um amor de ensino. McDowell também arranjadas e gravadas por inúmeros álbuns pop rock, jazz fusion, bem como colaborar na dança, cinema, teatro e projetos.

Vida pessoal 
Solteiro, com uma filha, McDowell alterna entre casas no condado de Monmouthshire e Londres.

Violoncelistas do Reino Unido
Produtores musicais do Reino Unido
Naturais de Londres